Myodes is een geslacht van knaagdieren uit de klasse van de Mammalia (zoogdieren).

Soorten 
 Myodes andersoni (Thomas, 1905)
 Myodes californicus (Merriam, 1890)
 Myodes centralis (Miller, 1906)
 Myodes gapperi (Vigors, 1830)
 Myodes glareolus (Rosse woelmuis) (Schreber, 1780)
 Myodes imaizumii (Jameson, 1961)
 Myodes regulus (Thomas, 1907)
 Myodes rex (Imaizumi, 1971)
 Myodes rufocanus (Sundevall, 1846)
 Myodes rutilus (Pallas, 1779)
 Myodes shanseius (Thomas, 1908)
 Myodes smithii (Thomas, 1905)

Knaagdieren